Кла́удиа Ри́глер:
 Риглер, Клаудиа (род. 1973) — австрийская сноубордистка, чемпионка мира.
 Риглер, Клаудиа (род. 1976) — новозеландская горнолыжница, участница Олимпийских игр.